Elezioni politiche in Italia del 2022 per circoscrizione – elezioni politiche in Italia del 2022 per circoscrizione alla Camera dei deputati
Elezioni politiche in Italia del 2022 per circoscrizione – elezioni politiche in Italia del 2022 per circoscrizione al Senato della Repubblica